Зироатхон Махмудовна Хошимова, также известна как Зироатхон Махмудовна Мирзиёева (род. 4 декабря 1957, Коканд, Ферганская область) — супруга действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Первая леди Узбекистана с 2016 года.

Биография 
Зироатхон Хошимова родилась в Коканде, Ферганская область.

Училась в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. По профессии — инженер-экономист. По специальности не работает, домохозяйка.

Семья 
Отец — Махмуджон Хошимов. Считался одним из авторитетных людей города. В своё время он возглавлял отдел рабочего снабжения Среднеазиатской железной дороги в Коканде, включая «Дорресторан» — подвижные вагоны-рестораны. По некоторым сведениям, он был одним из богатейших и влиятельнейших людей Ферганской долины. О матери Зироатхон Мирзиёевой нет точных сведений, близкие ей люди называли её Ойхон.

Имеет троих детей и шестерых внуков.

Деятельность 

В эпоху Ислама Каримова, когда её муж был премьер-министром, её не показывали по государственному телевидению и она избегала публичных выступлений. Когда муж Хошимовой стал президентом, она сопровождала его в нескольких зарубежных поездках, включая поездки в Киргизию, Китай, Южную Корею и США, и присутствовала на многих государственных мероприятиях.

Является председателем Попечительского совета Международного общественного фонда «Замин». В своём онлайн-выступлении от имени фонда она заявила, что наличие инвалидности «больше не медицинская проблема, а проблема прав человека».

Личная жизнь 
Замужем за Шавкатом Мирзиёевым, нынешним президентом Узбекистана и бывшим премьер-министром Узбекистана. Зироатхон Хошимова и Шавкат Мирзиёев познакомились в Ташкентском сельскохозяйственном институте. В нём Мирзиёев был секретарём комитета комсомола, а Хошимова — одной из лучших студенток. Однако родственники девушки были против их отношений, особенно дедушка и бабушка Зироатхон по отцовской линии. Тем не менее молодые всё-таки поженились благодаря упрямству Мирзиёева. После брака она оставила свою девичью фамилию.

У Мирзиёевых две дочери — Шахноза и Саида, а также сын Миралишер.

Примечания 

Супруги президентов Узбекистана